Patricia Blázquez Roldán, (Logroño, España, 12 de noviembre de 2000) es una jugadora española de fútbol sala. Juega de ala-pívot y su equipo actual es el CD Leganés FS de la Primera División de fútbol sala femenino de España.

Trayectoria 
Comenzó a jugar en el Rioja FSF, equipo con el que debutó en la primera división a la edad de 15 años en un partido contra el Cidade As Burgas, estuvo dos temporadas jugando en primera con el Rioja y otra más en segunda. En la temporada 2018-19 ficha por la Universidad de Alicante FSF donde estuvo un año, para posteriormente fichar por el CD Leganés FS.

También ha jugado con el equipo de la Universidad Rey Juan Carlos I, donde se proclamó campeona de España universitaria en el año 2021 y campeona Europea universitaria en 2022 en Polonia.

Selección española 
Fue llamada por primera vez por la selección española sub-17 en junio de 2016 y fue pasando por el resto de selecciones, hasta que en febrero de 2022 debutó con la selección absoluta de España, en un partido contra Portugal en la localidad de Oliveira de Azeméis, mismo escenario donde jugó su primer partido con la sub-17, y lo hizo anotando un gol de tacón.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Palmarés y distinciones 
 Campeona de España universitaria: 1
 2021.
 Campeona de Europa universitaria: 1
 2022.

Referencias 

Jugadoras de fútbol sala de España